Lulu peut faire référence à :

Personnes

Prénoms et surnoms 
 Lulu, un prénom nord-amérindien signifiant lièvre
 « Lulu », un surnom donné comme diminutif aux prénoms Lucien, Lucie, etc.
 Lulu, du duo Charly et Lulu, un animateur français son nom est Jean-Marc Lubin
 Lulu, une des trois nièces de la cane Daisy
 Lulu la Nantaise, personnage de fiction évoqué dans le film Les Tontons flingueurs
 Lulu Gainsbourg
 Lulu Gauguin
 Lulu Hughes

Patronyme 

 Annie Lulu (1987-), est une auteure congolaise et roumaine de langue française.

Toponymes 
 Lulu, rivière de la Congo-Kinshasa, affluent de Aruwimi
 Lulu, rivière du Congo-Kinshasa, affluent de l’Avuku
 Ludwigslust, une ville dans le Mecklembourg, Allemagne, surnommé Lulu

Cinéma 

 Lulu, un film italien réalisé par Augusto Genina en 1915 ;
 Lulu, un film hongrois réalisé par Alexander Antalffy en 1917 ;
 Lulu, un film hongrois réalisé par Michael Curtiz en 1918 ;
 Lulù, un film italien réalisé par Fernando Cerchio en 1953 ;
 Lulu, le titre original du film autrichien Les Liaisons douteuses, réalisé par Rolf Thiele en 1962 ;
 Lulu, un film américain réalisé par Ronald Chase en 1978 ;
 Lulu, un film franco-germano-italien réalisé par Walerian Borowczyk en 1980 ;
 Lulu, un film canadien réalisé par Srinivas Krishna en 1996 ;
 Lulu, un film français réalisé par Jean-Henri Roger en 2002 ;
 Lulu, un film néerlandais réalisé par Victor Nieuwenhuijs et Maartje Seyferth en 2005 ;
 Lulu femme nue, un film français réalisé par Sólveig Anspach en 2012, il est tiré du livre du même nom.
 Lulu, un film argentin réalisé par Luis Ortega en 2014.

Télévision

Série télévisée 

 Lulu, une série télévisée italienne réalisée par Sandro Bolchi en 1986.

Téléfilms 

 Lulu, un téléfilm franco-canadien réalisé par Marcel Bluwal en 1978 ;
 Lulu, un téléfilm français réalisé par Yvon Gérault et Bernard Sobel en 1979 ;
 Lulù, un téléfilm italien réalisé par Mario Missiroli en 1980 ;
 Lulu, un téléfilm suisse réalisé en 1985 ;
 Lulu, un téléfilm allemand réalisé par George Moorse et Peter Zadek en 1991 ;
 Lulu, un téléfilm britannique réalisé par Humphrey Burton et Graham Vick en 1996 ;
 Lulu, un téléfilm suisse réalisé par Thomas Grimm en 2002 ;
 Lulu, un téléfilm allemand réalisé par Uwe Janson en 2006.

Musique 
 Lulu, chanteuse écossaise
 Lulu, opéra d'Alban Berg
 Lulu, titre de l'album en commun de Lou Reed et Metallica sorti en 2011
 Lulu, titre de l'album de Damien Saez sorti en 2017

Bandes dessinées 
 Lulu, une bande dessinée diffusée par le journal pour la jeunesse Astrapi
 La vilaine Lulu, une bande dessinée de Yves Saint Laurent
 Lulu femme nue, une bande dessinée d’Étienne Davodeau en deux tomes parue en 2008 et 2010, adaptée au cinéma en 2012

Théâtre 
 Lulu, pièce de Frank Wedekind

Jeu vidéo 
 Lulu, personnage de Final Fantasy X
 Lulu, personnage de League of Legends

Autres 
 L'Alouette lulu, un des noms de la petite alouette huppée
 Les lulus sont une coiffure associée aux très jeunes filles (québécisme)
 Lulu.com, site de publication à la demande
 Le Lulu, cotre aurique, voilier de tradition
 Lulu Hypermarket, enseigne d'hypermarchés émirienne

Voir aussi